Soós István
 Soós István kuruc szenátor
 Soós István (1863–1948) ügyvéd, polgármester
 Soós István (1864–1947) karmelita perjel, lelki író
 Soós István (1895–1983) jogi szakíró, Nagyvárad polgármestere 1940 és 1944 között
 Soós István (1902–1959) vegyészmérnök, borász, mikrobiológus, egyetemi tanár
 Soós István (1952) válogatott labdarúgó

hasonló nevűek
 Reszeli Soós István (1962–2015) labdarúgóedző
 Z. Soós István (1900–2002) festő, grafikus, rajztanár